

Книги 
 «Вадим» — вторая часть баллады В. А. Жуковского «Двенадцать спящих дев».
 «Нортенгерское аббатство» — роман Джейн Остин (первая публикация).
 «Манфред» — поэма лорда Байрона (первая публикация).

Родились 
 22 февраля — Оттилия Вильдермут, немецкая детская писательница (умерла в 1877).
 13 апреля — Джордж Якоб Холиок (ум. 1906), английский публицист и деятель рабочего движения.
 17 апреля — Войтех Глинка, чешский писатель известный под псевдонимом Франтишек Правда (ум. 1904).
 18 мая — Уффо Даниэль Хорн, чешский поэт, прозаик и публицист.
 24 августа (5 сентября) — Алексей Константинович Толстой, граф, русский поэт (умер в 1875).
 19 декабря – Габриэль Гарсиа-и-Тессара, испанский писатель и поэт (умер в 1875).

Умерли 
 18 июля — Джейн Остин, английская писательница (родилась в 1775 году).